Каролін Гарсія була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Дарія Гаврилова.

Саманта Стосур виграла титул, у фіналі перемігши Гаврилову з рахунком 5–7, 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Чагла Бююкакчай

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2017
Internationaux de Strasbourg